Die Deutsche Skeleton-Meisterschaft 2013 fand am 20. und 21. Oktober 2012 im DKB-Eiskanal in Altenberg statt und wurde vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) veranstaltet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurden drei Läufe ausgetragen. Bei den Männern gewann erstmals Alexander Kröckel, Frank Rommel gewann zum vierten Mal Silber und Bronze ging an Christopher Grotheer. Anja Huber gewann zum vierten Mal die Meisterschaft bei den Frauen und verwies dabei Marion Thees und Kathleen Lorenz auf die Ränge 2 und 3.

Männer 

Am Start waren 17 Teilnehmer von neun Vereinen.

Frauen 

Am Start waren 14 Teilnehmerinnen von zehn Vereinen.

Weblinks 
Ergebnisse (PDF-Datei)

2013
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)